The Lost Road and Other Writings – wydana w 1987 piąta część Historii Śródziemia.

Pierwsza część zawiera kilka wersji upadku Númenoru. W drugiej części znajdują się: późniejsze wersje Kronik Valinoru,  alternatywna wersja Quenta Silmarillion, podzielona na cztery strony mapa Beleriandu, treść Drugiego Proroctwa Mandosa (w tym opis Dagor Dagorath).

Tylko fragment opisujący Dagor Dagorath został przełożony na język polski. Przekładu dokonał Tadeusz A. Olszański.

Przypisy 

Książki o Śródziemiu
Twórczość J.R.R. Tolkiena